Бржеский — фамилия.

 Бржеский, Николай Корнилович (1860—1910) — российский экономист, юрист, общественно-политический деятель и публицист.
 Бржеский, Сергей Игнатьевич (1900—1985) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.

См. также 
 Бржевская, Ирина Сергеевна — эстрадная певица, дочь С. И. Бржеского.